Emőke Szőcs (ur. 20 października 1985 w Miercurei-Ciuc) – węgierska biathlonistka i biegaczka narciarska pochodzenia rumuńskiego. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach juniorów w roku 1996.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Oberhofie w roku 2006 zajmując 80. miejsce w sprincie. Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 47. miejsce w sprincie w Soczi w sezonie 2012/13.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uwagi

Bibliografia 
 
 Profil zawodniczki na stronie FIS 

Urodzeni w 1985
Węgierskie biathlonistki
Osoby pochodzenia rumuńskiego
Ludzie urodzeni w Miercurei-Ciuc